LZKS steht als Abkürzung für:

 Landeszahnärztekammer Sachsen, der öffentlichen Berufsvertretung der sächsischen Zahnärzte
 den ICAO-Code des Flugplatzes Kralova pri Senci, etwa 35 Kilometer östlich von Bratislava in der Slowakei
 den Plural von Lernzielkontrolle, siehe Klassenarbeit

Abkürzung